

Toponyme 

 Le xian de Jing (泾) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Jing (景) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 La rivière Jing est un affluent du Wei He, et l'un des sous-affluents du Fleuve Jaune

Autres 
 Jing est une des dénominations de la loge lunaire de l'astronomie chinoise Dongjing.
 Jing désigne l'une des 56 ethnies de Chine
 Jing est le mot chinois pour « classique »
 Le jing est l'un des concepts fondamentaux de la médecine chinoise.
 Le Roewe Jing est un SUV compact fastback produit par SAIC Motor sous la marque Roewe.